Sandy Amerio (née en 1973), cinéaste française ;
 Romano Amerio (1905-1997), théologien suisse ;
  (1912–2004), mathématicien italien.

Voir aussi 
 Prix Amerio, une distinction mathématique italienne